O E é uma versão elétrica baseada na segunda geração de um automóvel citadino compacto da MINI, marca pertencente do construtor automóvel alemão BMW. Foi lançado no Salão de Los Angeles de 2008 e estará disponível em número restrito para testes de longa duração com consumidores.

Ligações externas
Fotos e informações sobre o modelo

E
Mini E
Automóveis de 2008